Chikai – personaggio de Il libro della giungla
 Chikai – singolo di Eiko Shimamiya del 2009
 Chikai – singolo dei Do As Infinity del 2011
 Chikai – singolo di Utada Hikaru del 2018